Tarauacá — município do estado do Acre
Rio Tarauacá — rio do estado do Acre

Desambiguação